Der Dreiband-Weltcup 2010/4 war das vierte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 24. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 5. bis zum 11. Dezember 2010 im ägyptischen Hurghada  statt. Es war das sechste Weltcup-Turnier in Hurghada.

Geschichte 
Nach zwei zweiten Plätzen durch Nikos Polychronopoulos und einem durch Filipos Kasidokostas im April des Jahres in Suwon wurde im 132. Weltcup-Turnier erstmals ein Grieche Weltcup-Sieger. Im Finale besiegte Kasidokostas den Weltranglistenersten Frédéric Caudron mit 3:1 Sätzen und wurde in der Weltcupwertung 2010 hinter Caudron Dritter. Für Kasidokostas war es der größte Erfolg nach seinem Sieg bei der Dreiband-Weltmeisterschaft 2009 in Lausanne. Die Jahreswertung ging an den Niederländer Dick Jaspers. Es war sein vierter Gesamtweltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Hurghada wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Kim Kyung-roul
  Filipos Kasidokostas
  Martin Horn
  Torbjörn Blomdahl
  Tayfun Taşdemir
  Jozef Philipoom
  Marco Zanetti
  Jérémy Bury
  Daniel Sánchez

Wildcardspieler:

 2× Organisierender Verband:  Sameh Sidhom,  Ihab El Messery
 1× CEB:  Eddy Leppens
 2× CPB:  Alexander Salazar,  Javier Teran 
 2× ACBC:  Choi Sung-won,  Ryūji Umeda
 1× UMB:  Nikos Polychronopoulos

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Gesamtsieger Weltcup 2010 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2010/1
 Dreiband-Weltcup 2010/2
 Dreiband-Weltcup 2010/3

2010 4
Karambolageveranstaltung 2010
Billardturnier in Hurghada